

Toponyme 

 Almagro, une ville de la province de Ciudad Real en Espagne ;
 Almagro, un quartier administratif de Madrid ;
 Almagro, un des quartiers (barrios) de la ville de Buenos Aires ;
 Diego de Almagro, une ville chilienne.
 île Diego de Almagro, une île chilienne ;
 Almagro, une municipalité et une île des Philippines.

Patronyme 

 Diego de Almagro (c.1475-1538), un conquistador espagnol ;
 Diego de Almagro le jeune (1522-1542), un aventurier espagnol, fils du précédent ;
 Nicolás Almagro (né en 1985), un joueur de tennis professionnel.

Autres 
 Club Almagro, un club de football argentin du quartier Almagro à Buenos Aires
 Aubergines d'Amagro (berengenas de Almagro en castillan), un plat froid de la Manche en Espagne, condiment amer fait d'aubergines conservées dans le vinaigre

Voir aussi